Dávid István (1838–1928) főgimnáziumi tanár
 Dávid István (1884–1954) ügyvéd, dalszerző
 Dávid István (1898–1945) orvos
 Dávid István (1949) orgonaművész, orgonakészítő, főiskolai tanár